Реа́л, або Реа́ль — власна і загальна назва.

Топоніми

Реал (Валенсія) — муніципалітет.
 Сьюдад-Реаль — місто і муніципалітет.

Реал (Каштелу-ду-Пайву) — парафія.
 Віла-Реал
 Реал (Амаранте) — парафія.
 Реал (Брага) — парафія.
 Реал (Каштелу-де-Пайва) — парафія.
 Реал (Пеналва-ду-Каштелу) — парафія.

Реаль (Східні Піренеї) — муніципалітет.

Валюта 
 Аргентинський реал 
 Бразильський реал 
 Іспанський реал 
 Мексиканський реал
 Португальський реал 
 Центральноамериканський реал

Футбольні клуби 
Походить від  — королівський.
 Реал Мадрид
 Реал Сарагоса
 Реал Сосьєдад
 Реал Ов'єдо
 Реал Бетіс
 Реал Ріпаблікенс
 Реал Бамако

Реал у друкарстві 
Походить від  — дійсний.
 Реал (друкарство) — поширений друкарський шрифт або кегель

Див. також 
 Ріал
 Камбоджійський рієль
 Real (значення)